A Bill of Divorcement – film del 1922 diretto da Denison Clift
 Febbre di vivere (A Bill of Divorcement) – film del 1932 diretto da George Cukor
 A Bill of Divorcement – film del 1940 diretto da John Farrow